Giovanni Maria Allodi – religioso, teologo e storiografo italiano
 Italo Allodi – calciatore e dirigente sportivo italiano